

Mythologie
 Herakles (mythologie), een Griekse held
 Hercules (mythologie), de naam waaronder de Griekse held in het oude Rome als god werd vereerd
 Hercules Magusanus, de oppergod van de Batavieren

Personen
 Hercules III van Modena, de laatste telg van het huis Este
 Hercules Seghers, een Nederlands schilder, maar vooral graficus
 Hercules Hernandez, voormalig Amerikaans worstelaar
 Hércules de Miranda, Braziliaans voetballer

Astronomie
 Hercules (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Hercules, dwergstelsel nabij de Melkweg
 Hercules Supercluster, twee superclusters in het sterrenbeeld Hercules
 Herculesbolhoop, een bolvormige sterrenhoop in het sterrenbeeld Hercules
 Hercules, een krater op de maan

Sport
 A.A.C. Hercules, een worstelvereniging uit Amsterdam
 USV Hercules, een omnisportvereniging uit Utrecht
 Hércules CF, een Spaanse voetbalclub
 RKSV Hercules, een handbalvereniging uit Den Haag
 HV Hercules '81, een handbalvereniging uit Reuver
 SC Hercules Zaandam, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zaandam
C.V.V. Jong Hercules, een christelijke voetbalvereniging uit Beverwijk

Computervideokaarten
 Hercules Computer Technology, een bedrijf dat grafische kaarten voor computers maakt
 Hercules Graphics Card, een standaard voor een grafisch computerscherm
 Hercules Graphics Card, de chip van de grafische kaart

Films
 Le fatiche di Ercole (1958) van Pietro Francisci met Steve Reeves
 Hercules (1983) van Luigi Cozzi met Lou Ferrigno
 Hercules (1997), een animatiefilm van Disney uit 1997
 Hercules (2005) van Roger Young met Paul Telfer
 Hercules: The Legendary Journeys, een televisieserie
 Hercules: The Animated Series, een animatieserie van Disney uit 1998-1999
 Hercules (2014), een actiefilm uit 2014 van Brett Ratner met Dwayne Johnson
 The Legend of Hercules, een actiefilm uit 2014 van Renny Harlin met Kellan Lutz

Superhelden
 Hercules (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Hercules (DC), een superheld van DC Comics

Vervoersmiddelen
 Hercules (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Hercules (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
 Hercules (Derby), een Brits historisch motorfietsmerk
 Hercules Fahrrad GmbH & Co, een Duits historisch motorfietsmerk
 Hercules (automerk), een Frans automerk
 Hercules (linieschip), een Hollands linieschip
 C-130 Hercules, een zwaar transportvliegtuig, gebouwd door Lockheed
 Hughes H-4 Hercules, het vliegtuig met de grootste vleugelspanwijdte dat ooit heeft gevlogen
 Hercules Fahrrad GmbH & Co, een Duitse fietsenfabriek, en voormalig motorfietsmerk
 Hercules-Victor, een Australisch historisch motorfietsmerk
 Siemens ER20, locomotieftype ER20 (Eurorunner) gebouwd door Siemens Rail Systems
 Hercules (schip, 1967), een voormalig kraanponton

Windmotor
 Herkules Metallicus, een bepaald type Amerikaanse windmotor
 Herkules (Zaandam), een historische Amerikaanse windmotor of roosmolen te Zaandam

Overig 
 Nike-Hercules, de Nike Hercules luchtafweerraket
 Hercules (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
 Hercules (bedrijf), een Amerikaans chemiebedrijf
 Hercules (computerspel), een computerspel
 Hercules (beer), een bekende worstelende grizzlybeer
 Herculesfontein, een fontein in de Tsjechische stad Olomouc